Bosznia-Hercegovina
Ravni falu Gacko községben, a Boszniai Szerb Köztársaságban
Ravni falu Mostar községben, a Hercegovina-Neretvai kantonban

 Horvátország
Ravni falu Raša községben, Isztria megyében

 Montenegró
Ravni falu Kolašin községben

 Szerbia
Ravni falu Brus községben, a Rasinai körzetben
Ravni falu Užice községben, a Zlatibori körzetben

 Szlovénia
Ravni falu Krško községben, Alsó-Szávamente régióban